Vezo steht für:

 Vezo (Ethnie), ein Volk auf Madagaskar

Vezo ist der Familienname folgender Personen:

 Rúben Vezo (* 1994), portugiesischer Fußballspieler